Miniera ima više značenja:
 Miniera, Bolzano
 Miniera, Frosinone
 Miniera, Pesaro-Urbino
 Miniera, Savona